Nella stagione 1971-1972 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Verdetti
 La Pro Gorizia è promossa in Serie D.
 Brugnera, Palazzolo e Trivignano sono retrocesse in Prima Categoria.

Risultati

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: Cormonese, Gradese, Tarcentina, Latisana, Spilimbergo, Palazzolo e Trivignano. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Sacilese, Vivai Rauscedo, Aquileia, Pieris e San Giovanni

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO5 e 12 settembre 1971

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO19 e 26 settembre 1971

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TERZO TURNO4 novembre e 8 dicembre 1971

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1971-1972 della F.I.G.C. - Roma (1972)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia